Жаннат Кенесовна Бактай (род. 18 июня 1969, ) — казахстанская  (сопрано). Заслуженная артистка Республики Казахстан. ведущая солистка Государственный театр оперы и балета «Astana Opera» (с 2013). ведущая солистка Президентского оркестра РК (с 1998).

Биография 
Родилась в 1969 году в Алма-Ате. Отец — Кенес Бактаев (советский и казахский оперный певец, заслуженный артист Казахской ССР).

В 1996 г. окончила Алматинскую Государственную консерваторию им. Курмангазы по специальностям «Сольное пение» (класс профессора Н. А. Шариповой) и «Фортепиано» (класс профессора Н. Измайлова).

В 1998 году окончила ассистентуру-стажировку по классу «Сольное пение».

С 1998 по 2000 гг. — солистка Казахский театр оперы и балета имени Абая.

С 2000 по 2013 гг. — солистка Казахский Национальный театр оперы и балета им. К.Байсеитовой.

С 2013 г. ведущая солистка Государственный театр оперы и балета «Astana Opera».

С 1998 г. ведущая солистка Президентского оркестра Республиканской Гвардии

Репертуар 
 Жибек («Кыз Жибек» Е. Брусиловского)
 Алтынай («Біржан-Сара» М. Тулебаева)
 Камар («Камар-сулу» Е. Рахмадиева)
 Мамыр («Калкаман-Мамыр» Б. Кыдырбек)
 Виолетта («Травиата» Дж. Верди)
 Джильда («Риголетто» Дж. Верди)
 Дездемона («Отелло» Дж. Верди)
 Одабелла («Аттила» Дж. Верди)
 Розина («Севильский Цирюльник» Дж. Россини)
 Чио-Чио-Сан («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини)
 Сюзанна («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта)
 Главные партии в операх «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Богема», «Манон Леско», «Турандот» Дж. Пуччини и др.

Творчество 
 Жаннат Бактай выступала на таких театральных сценах, как: ГАТОБ им. Абая (г. Алматы), Казанский оперный театр, Большой театр, Новая опера (г. Москва), Саратовский театр оперы и балета, а также пела во всемирно известных концертных залах, как: «Кеннеди Центр», Линкольн-театр (г. Вашингтон), «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк), «Сантори-Холл» (Токио) и др. Сотрудничала со многими знаменитыми дирижерами, как: Ренат Салаватов, Фуат Мансуров, Ринкявичус. Прирожденный утонченный артистизм позволяет исполнять не только оперный репертуар, но и камерную музыку. Концертный репертуар певицы простирается от сочинений Г. Ф. Генделя, Дж. Б. Перголези и до сочинений Р. Штрауса, Р. Вагнера, С. Прокофьева.
 Прошла международную стажировку в г. Йези (Италия, 2009 г.); в Associazione Opera Italiana di Bologna (г. Болонья, Италия); в Accademia Teatro alla Scala (г. Милан, Италия).

Достижения 
Награды вокальных конкурсов:
 Лауреат Международного конкурса им. Глинки (1997)
 Лауреат Международного конкурса им. Бюль-Бюля в Баку (1998)
 Лауреат Международного фестиваля «Апрельская весна» (г. Пхеньян, 2003)
 Международный конкурс вокалистов в Болгарии (г. София, 2003)

Государственные награды 
 Присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Республики Казахстан»
 2003 — Лауреат Национальной премии «Алтын Адам» («Выбор Казахстана», «Человек Года-2003»)
 2005 — Орден Курмет
 2016 — Орден Парасат (за заслуги в области казахского театрального и музыкального искусства)
 Юбилейные медали Республики Казахстан и медали Министерства обороны РК.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Заслуженные артисты Казахстана